Calvoa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Calvoa ingår i familjen Melastomataceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrtenordningen
Calvoa